Patricia Blanco Sigler (23 de noviembre de 1984, Marianao, La Habana), reconocida como Patry White, es una cantante, compositora y productora cubana, pionera del género urbano en la isla. Ha destacado también por su exquisito gusto por la moda, llegando a ser modelo exclusiva de la prestigiosa Casa de Modas cubana “La Maison”. Su álbum debut “Patry White La Dictadora Lista” fue nominado a los Premios Cubadisco en el año 2014 en la categoría de Reguetón.

Biografía

Primeros pasos 
Patry White proviene de una familia muy vinculada al arte, donde sobresale la figura de la afamada escritora Teresa Blanco. 

Desde muy pequeña tenía dotes para la composición y el canto. Sus padres la llevaron a centros de formación como casas de culturas y escuelas, y de ahí, su profesor Jorge Reyes, un gran artista y compositor cubano le compuso sus primeras canciones.

Carrera musical 
La dictadora”, como también se hace llamar, comienza a integrarse en el mundo de la música urbana en el año 2009. En el año 2010 lanza, junto al rapero Insurrecto, el sencillo “En la celda de una prisión”, que fue nominado a los Premios Lucas 2011 en la categoría Mejor Video de Música Pop.

Posteriormente colabora con Osmani García “La Voz” en el tema “El Chupi Chupi". Esta incursión afianzó su posición en el género urbano, ofreciéndole la posibilidad de ser la única mujer que compartiera escenario con exponentes ya establecidos como Gente de Zona, Jacob Forever, El Micha, Insurrecto, Chocolate MC, Damian, El Taiger y el propio Osmani García[l1] .

Se unió al proyecto CubaMusic Records donde colaboró en diversos sencillos para este canal de internet. Los temas comenzaron a trascender más allá de las fronteras del archipiélago cubano, consiguiendo mayor prominencia en Europa. En España la cantante fue invitada a varios programas televisivos y radiales. Allí grabó varios temas, entre los que destaca el sencillo "Chekin Chequeame".

Su primera producción discográfica tiene por nombre “Patry White La Dictadora- Lista”. Algunos de los temas del disco fueron “Vampira vampira”, con colaboración de Chocolate MC; “Dale dale” acompañada de Los Desiguales y “No te toca” junto a Haila. El clip de esta pista fue nominado a los Premios Lucas en el año 2013 en la categoría Mejor video coreográfico. El disco fue nominado a los Premios Cubadisco en la categoría de Mejor Álbum de Reggaetón. 

Su carrera prosiguió con otros dos trabajos “Muñeca diabólica” y “La reina del Party”, en los cuales colaboraron diversos artistas entre los que destacan Alain Daniel, Alexander Abreu, El Taiger, Los Desiguales y La Charanga Habanera.

2018: El regreso con “Pecado Original” 
Luego de sufrir un accidente de tránsito en septiembre de 2017 que la mantuvo varios meses alejada de los escenarios, Patry regresa con su cuarto disco nombrado “Pecado Original”, grabado en Cuba y Estados Unidos con productores como Nando Pro, Tetris Black Box, El Negrowapro y Exterminator.

Pecado Original muestra una artista más madura y más integral en su trabajo. Es un producto diferente; con sonidos más internacionales cuyo primer sencillo es “Atrevida”, un tema que fusiona el reguetón con sonidos árabes y españoles y que revela la renovación en el trabajo de la intérprete, sin olvidar el arte urbano que la hizo popular

2019 
En el mercado aparece "La Tiburona", un tema que se presenta como la canción que propone la artista para el verano. El sencillo forma parte del disco Pecado Original y contó con la colaboración del productor Tetris Black Box y de la agrupación Tambor de fundamento “Aña Bi Okan” que se encarga de los cantos ceremoniales y los toques del batá.

Influencias y estilo musical 
Sus propuestas se caracterizan por fusionar  diferentes géneros con la música urbana, en una búsqueda constante por estimular los sentidos de quienes escuchen sus canciones.

Sus composiciones desarrollan las dos tendencias fundamentales que manifiesta el género urbano: el reflejo de lo urbano, de la vida de barrio y los temas eróticos e historias de amor.

A propósito de su inclinación por la música urbana, la propia Patry ha confirmado que “este género es la raíz de todo lo que hace; con él se identifica, por su fuerza y alcance"

Moda 
Al alcanzar la mayoría de edad fue captada por la popular casa de la moda “La Maison” donde modeló para sesiones fotográficas, guiada por la conocida modelo Norka Méndez, esposa del fotógrafo Alberto Korda.

Sus seguidores la valoran también por su forma de vestir, muy auténtica, con un look que en ocasiones ha trascendido por despampanante. 

En 2014 se puso de moda en Cuba que las chicas se raparan una parte del pelo, llevando el resto largo. A Patry se le atribuye la imposición de esta tendencia en la isla.“El pelo largo ha sido característico desde hace años en las mujeres en Latinoamérica, quienes prefieren un corte natural. A pesar de ello, en los últimos tiempos  hemos visto en nuestro país que muchas han apostado por estilos más atrevidos como los cabellos cortos o el rapado en un lado, que pusiera de moda en Cuba la cantante de reggaetón Patry White".

Vida personal 
El 22 de septiembre de 2017 la artista sufre un fatídico accidente de tránsito que  la mantuvo alejada por un año de los escenarios.

“Gracias a Dios todo quedó en un susto. Tuve algunos golpes en la cara, pero nada que no se pueda arreglar. También tuve golpes en los brazos y en el cuerpo, pero con la Bendición de Dios ya me estoy recuperando”, expresó.

Discografía

Álbumes de estudio

Otras canciones 
2010: En la celda de una prisión ft. El Insurrecto

2011: Chupi Chupi ft. Osmani García y otros

2015: Rikiti Dj Unic Feat. Varios Artistas

Videografía

Referencias 

Cantantes de reguetón de Cuba
Cantantes de música urbana